Ilha Jacquemart

Pessoas
Jacquemart de Hesdin
Henri Alfred Jacquemart

Desambiguação